Le tournoi de tennis de l'Arizona est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1986 se dispute à Phoenix du 24 au .

Beth Herr remporte le simple dames. En finale, elle bat Ann Henricksson, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Susan Mascarin et Betsy Nagelsen.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de l'Arizona
 Saison 1986 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1986
Arizona
Tennis aux États-Unis en 1986
Tennis en mars 1986